Wind on Water foi uma série de curta duração nos Estados Unidos, criada por Zalman King e exibida pela NBC em 1998, teve apenas dois episódios exibidos.

Elenco 
 Bo Derek como Ciel Connolly
 William G. Lee como Cole Connolly
 Brian Gross como Kelly Connolly
 Lee Horsley como Gardner Poole
 Shawn Christian como Val Poole
 Jacinda Barrett como Kate Poole
 Matthew Stephen Liu como Kai
 Matt George como Charlie Flanagan

Minisséries dos Estados Unidos
Séries de televisão de drama dos Estados Unidos
Séries de televisão de drama da década de 1990
Séries da NBC
Programas de televisão dos Estados Unidos que estrearam em 1998
Programas de televisão dos Estados Unidos encerrados em 1998
Programas de televisão em língua inglesa